Le terme "Médicinier" se réfère à différentes plantes médicinales du genre Jatropha :

 L'arbre corail ou médicinier d'Espagne (Jatropha multifida)
 Le pourghère (Jatropha curcas)
 L'épicar, le médicinier-guitare (Jatropha integerrima)

Flore (nom vernaculaire)